Pina kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Pina, vattendrag, Brests voblast,

Kuba 

 Ciro Redondo, kommunhuvudort, Provincia de Ciego de Ávila,

Spanien 

 Pina de Montalgrao (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Pina de Ebro (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar